Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji SAP Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Kanaďan Milos Raonic, který si připsal další vítězství.

Třetí titul z amerického turnaje v řadě získal Milos Raonic, který ve finále zdolal německou turnajovou čtyřku Tommyho Haase po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  'Milos Raonic (vítěz)
  John Isner (semifinále)
  Sam Querrey (semifinále)
  Tommy Haas (finále)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Denis Istomin (čtvrtfinále)
  Marinko Matosevic (2. kolo)
  Xavier Malisse (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

SAP Open
ATP World Tour 2013